Кивиты () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Лидзбаркский повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 3512 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бартники
 Чарны-Кеж
 Керсново
 Кервины
 Кивиты
 Клейдыты
 Клютайны
 Кобеля
 Кониты
 Креколе
 Макув
 Напраты
 Полапин
 Рокитник
 Самолюбе
 Сточек
 Тольники-Вельке
 Жеготы

Соседние гмины 
 Гмина Бартошице
 Гмина Биштынек
 Гмина Езёраны
 Гмина Лидзбарк-Варминьски

Гмины Варминьско-Мазурского воеводства